Schoenus bezeichnet:
 
 eine Gattung aus der Familie der Sauergrasgewächse, siehe Kopfried
 in der Antike eine Bucht an der karischen Küste, heute Bucht von Selimiye im Kreis Milas an der türkischen Küste
 antikes persisches und ägyptische Längenmaß, siehe Schönus 

Siehe auch:
 Schoinous
 Schoinos